Perrysville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Perrysville (Indiana)
Perrysville (Ohio)